Рустем Радикович Шаймухаметов (10 марта 1960, Уфа) — советский и российский футболист, нападающий и полузащитник, тренер.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ города Уфа. Выступал за клубы «Гастелло», «Ротор», камышинский «Текстильщик», городищенскую «Звезду», «Содовик», «Балаково» и волжское «Торпедо».

После завершения карьеры игрока работал главным тренером волжского «Торпедо», а также входил в тренерские штабы ставропольских команд «Кавказтрансгаз-2005» и «Ставрополье-2009».

В настоящее время является тренером футбольной школы ФК Уфа.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footstat.ru
 Профиль на сайте footbook.ru требуется регистрация

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Энергия-д»
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Балаково»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский